Cullberg peut désigner :

Personnes 
 Carin Adler (née Cullberg), peintre suédoise, sœur d'Erland de Staffan et de Johan Cullberg , 
 Erland Cullberg (1931–2012), peintre suédois, frère de Johan et Staffan Cullberg et de Carin Adler ;
 Birgit Cullberg (1908-1999), danseuse et chorégraphe suédoise, fondatrice du Ballet Cullberg ;
 Johan Cullberg (1934-2022), psychiatre suédois, frère d'Erland Staffan et Carin Cullberg ;
 John Cullberg (1895-1983), évêque et théologien luthérien suédois, père de Johan, Erland Staffan et Carin Cullberg ;
 Staffan Cullberg (1937- ), historien de l'art, directeur du Conseil national des arts suédois (Statens kulturråd), frère de Johan, Erland et Carin Cullberg ;

Autres usages 
 Ballet Cullberg

Homonymie de patronyme suédois